Lasser ou Lässer peut désigner :

Patronymes 
 Caroline Lasser (1975-), mathématicienne allemande.
 Claude Lässer (1949-), personnalité politique suisse.
 Elise Lasser (2000-), athlète belge.
 Hans Lasser (1891-1932), peintre né à Metz.
 Tobías Lasser (1911-2006), botaniste et médecin vénézuélien.

Homonymie de patronyme